Кетцалькоатль (англ. Quetzalcoatl, яп. 鳥神ケツァルコアトル, торіґамі кетсуарукоатуру, Пташиний Бог Кетцалькоатль) — гігантський доісторичний птах-кайдзю, створений TriStar Pictures, вперше з'явився в мультсеріалі «Ґодзілла» 1998 року, в епізоді «Райський птах».

Ім'я 
«Кетцалькоатль» — це ім'я пернатого змія-бога з міфології ацтеків.

Історія персонажа 
Кетцалькоатль був виявлений у південній точці Мексики. Спочатку він нападав на невеликі села та збирав матеріал, щоб побудувати гніздо. H.E.A.T приїжджає в Мексику, щоб дослідити його і зустрітися з Лоуренсом Коеном, орнітологом, який вперше помітив гігантського птаха. Під час подорожі по схилу вулкана, Кетцалькоатль нападає на групу. На щастя, Монік змогла відігнати істоту геть, вистреливши з пістолета, який був у кишені. Після того Кетцалькоатль ще раз нападав на H.E.A.T. Тоді у групи з'явилася ідея отруїти Кетцалькоатль, але цей план провалився.

Кетцалькоатль почав атакувати інше місто і почав ламати дерева і руйнувати будинки, використовуючи свої масивні кігті. Нік вистрілив у Кетцалькоатля отрутою, але промахнувся, і Кетцалькоатль схопив Елсі кігтями. Істота перенесла Елсі в своє гніздо, де планувала згодувати її своїм дитинчатам.

Під час підйому по схилі гори, на групу знову напав Кетцалькоатль. НАЙДЖЕЛ послав сигнал до Ґодзілли, після чого був зруйнований птахом. Ґодзілла відразу прийшов і почав боротися з Кетцалькоатлем. Коен врятував Елсі від маленьких Кетцалькоатлів, після чого їх обох врятували інші члени H.E.A.T. Відразу після цього, Ґодзілла утворив зсув за допомогою свого атомного променя, внаслідок чого Кетцалькоатль з дитинчатами впали у лаву.

Здібності 
Дорослий Кетцалькоатль вміє пускати вогняний промінь і полум'яні кулі зі свого рота. Його шкіра та пір'я складаються з кремнію, тому він здатний жити у вулкані, витримуючи високу температуру.

Фільмографія 
 Ґодзілла (1998)

Факти 
 Серія «Райський птах», швидше за все, є посиланням на фільм «Q», який має подібний сюжет. Сюжет фільму вигадав режисер Ларрі Коен (чиє прізвище аналогічне прізвищу персонажа в епізоді).
 Цікаво, що Кетцалькоатль має разючу подібність з гоацином, тому він може бути гоацином-мутантом. Кетцалькоатль також дуже нагадує археоптерикса.
 На вигадування Кетцалькоатля могла надихнути Жар-птиця з мультсеріалу про Ґодзіллу 1978 року.
 Вогонь Кетцалькоатля схожий на вогонь Родана. Також Кетцалькоатль має материнські інкстинкти першого Зілли.

Див. також 
 Кетцалькоатль
 Родан

Джерела 
 https://wikizilla.org/wiki/Quetzalcoatl 

Кайдзю
Вигадані птахи
Вигадані динозаври